Местников — фамилия:

 Местников, Василий Васильевич (1908—1958) — советский якутский театральный режиссёр, актёр, педагог.
 Местников, Роман Иннокентьевич (1907—1987) — советский якутский педагог.
 Местников, Тарас Павлович (1904—1957) — советский актёр и театральный деятель.